Rutgers, Nederlands kenniscentrum over seksualiteit
 Rutgers Stichting, voorloper van het huidige kenniscentrum begonnen in de jaren 70
 Rutgers-universiteit, universiteit in New Jersey, Amerika

Personen:
 A. Rutgers (1805-1884)
 Arend Joan Rutgers, Nederlands natuurkundige
 Bram Rutgers
 Carla Rutgers
 Cees Rutgers
 Frederik Lodewijk Rutgers
Gerrit Jan Rutgers, Nederlandse architect
 Gerrit Robert Rutgers
 Jacqueline Rutgers
 J.G. Rutghers (1880-1965)
 Jan Rutgers
 Mark Rutgers
 Sebald Rutgers
 Victor Henri Rutgers
 Wim Rutgers

Zie ook 
 Rutgers van Rozenburg
 Rutgers van der Loeff (doorverwijspagina)